Enigma – quesito da risolvere, talora usato come gioco di enigmistica

Cinema 
 Enigma (Die Frau, nach der man sich sehnt) – film del 1929 diretto da Curtis Bernhardt
 Enigma - Il codice dell'assassino – film del 1982 diretto da Jeannot Szwarc
 Enigma – film del 1988 diretto da Alberto Chiantaretto, Marco Di Castri, Daniele Pianciola e Jean Rouch
 Enigma – film del 2001 diretto da Michael Apted

Fumetto 
 Enigma – fumetto edito dalla DC Comics/Vertigo
 Enigma – manga di Sakaki Kenji
 Enigma – fumetto edito dalla Last Gasp

Letteratura 
 Enigma (The Mediterranean Caper) – romanzo di Clive Cussler del 1983
 Enigma – romanzo di Robert Harris del 1995

Musica 
 Enigma – progetto musicale del produttore Michael Cretu.
 Enigma – rapper italiano.
 Enigma (Give a Bit of Mmh to Me) – singolo di Amanda Lear del 1978.
 Enigma – album degli Ill Niño del 2008.
 Variazioni su un tema originale, note anche come Variazioni Enigma – opera musicale per orchestra scritta da Edward Elgar.

Televisione 
 Enigma – programma televisivo italiano
 Un mantello di misteri per Enigma (Enigma) – serie animata francese
 Enigma – episodio della prima stagione di Stargate SG-1

Altro 
 Enigma – città della Contea di Berrien, Georgia (Stati Uniti d'America)
 Enigma della Sfinge – indovinello tramandato dalla mitologia greca ed egizia
 Enigma – macchina tedesca elettro-meccanica per crittografare
 Enigma – videogioco
 ENIGMA – gruppo di radioascolto europeo sulle numbers station
 Enigma – rivista di informatica italiana
 Enigma – distribuzione Linux Embedded disponibili su ricevitori DVB con il nome commerciale Dreambox

Altri progetti